O termo Norte-Sul pode se referir a diversos logradouros e contextos.

Geografia 
 Norte-Sul - direção cardeal entre o azimute cartográfico 0º e 180º.
 Conflito Norte-Sul - divisão política do mundo no pós-guerra.
 Guerra de Secessão - Nome popular da Guerra Civil dos Estados Unidos.

Logradouros 
 Brasil
 Corredor Norte-Sul - importante via expressa da cidade de São Paulo
 Avenida Norte-Sul - uma das principais avenidas da cidade de Campinas
 Ferrovia Norte-Sul - estrada-de-ferro do Brasil

 Portugal
 Eixo Norte-Sul - importante via rápida da cidade de Lisboa

Cultura 
 Nortesul, editora discográfica portuguesa pertencente ao Grupo Valentim de Carvalho.

Desambiguação